Niemcy:
 Laubenheim – okręg administracyjny Moguncji
 Laubenheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach